Пильвишкяй () — название населённых пунктов в Литве:

 Пильвишкяй — местечко в Вилкавишкском районе.
  — село в Купишкском районе.
Пильвишкяй — хутор в Молетском районе. 
 Пильвишкяй — село в Кукрляйском старостве Аникщяйского района.
 Пильвишкяй — село в Скямонийском старостве Аникщяйского района.